Il doppio del Copenaghen Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Black e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Julian Knowle e Michael Kohlmann hanno battuto in finale 7–6 (10–8), 7–5 Jiří Novák e Radek Štěpánek.

Teste di serie
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 Jiří Novák /  Radek Štěpánek (finale)
 Andrew Florent /  David Macpherson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 2002
ATP Tour 2002